Калицино — название населённых пунктов в России:

 Калицино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Калицино — деревня в Кашинском районе Тверской области.